Marko Perović (ur. 1972) – serbski piłkarz
 Marko Perović (ur. 1984) – serbski piłkarz

Zobacz też